Bitwa na Dogger Bank (1696) – bitwa między eskadrą francuską a eskadrą holenderską
 Bitwa na Dogger Bank (1781) – bitwa między eskadrą angielską a eskadrą holenderską
 Bitwa na Dogger Bank (1915) – bitwa między eskadrą angielską a eskadrą niemiecką